

Населені пункти та їхні частини

 Карси — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Карси — село в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Карси — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Карси — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Карси — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Карси — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Карси — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Карси — частина села Яловенси в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Карси (Росія) () — село у Троїцькому районі Челябінської області Російської Федерації

Примітки